

Список 
 1 марта — Анатолий Лигун (60) — известный советский, украинский математик, специалист в теории аппроксимации, академик Академии наук высшей школы Украины.
 1 марта — Андрей Тиссин (32) — российский тренер, чемпион Европы и чемпион мира по гребле на байдарках, участник Олимпийских игр; несчастный случай на воде. 
 1 марта — Шаманов, Борис Иванович (76) — народный художник СССР, участник «Группы Одиннадцати».  
 2 марта — Владимир Богданович (79) —  советский футболист, тренер и спортивный функционер, обладатель Кубка СССР.
 2 марта — Джефф Хили (41) — канадский блюзовый гитарист. 
 2 марта — Чиаурели, Софико Михайловна (70) — советская и грузинская актриса, сыгравшая более 100 ролей в театре и кино. 
 3 марта — Джузеппе ди Стефано (86) — итальянский оперный певец (тенор). 
 3 марта — Норман Смит (85) — британский музыкант, звукорежиссёр, музыкальный продюсер (сотрудничал с The Beatles, Pink Floyd и другими исполнителями).
 4 марта — Гарри Гайгэкс (69) — американский писатель и создатель ролевых игр. 
 4 марта — Джордж Уолтер (79) — Премье́р Анти́гуа и Барбу́ды  (1971-1976)
 5 марта — Джозеф Вейценбаум — американский учёный, специалист в области искусственного интеллекта.
 5 марта — Гаджибек Султанов (86) — советский и азербайджанский астроном.
 5 марта — Леонид Чуйко (77 — советский военный деятель, генерал-лейтенант Советской армии. Герой Социалистического Труда.
 6 марта — Константин Пухликов (85) — советский офицер, гвардии майор, единственный кавалер шести орденов Отечественной войны.
 6 марта — Густав Холоубек (84) — выдающийся польский актёр и театральный деятель, депутат Сейма, сенатор, педагог.
 8 марта — Владимир Кармацкий (84) — Герой Советского Союза.
 8 марта — Попеску, Теодор Константинович (73) — советский артист балета, народный артист УССР, хореограф, балетмейстер Харьковского театра оперы и балета. 
 8 марта — Владимир Шайдеров (51) — государственный и политический деятель Украины, Феодосийский городской голова.
 9 марта — Семенникова, Варвара Константиновна (117) — старейшая российская долгожительница
 10 марта — Георгий Фукс — выпускник киевского инженерно-строительного института.
 11 марта — Стракшите-Мотеюнене, Дануте (70) — литовская театральная актриса .
 11 марта — Евгений Юрасов (86) — советский военный деятель, генерал-полковник артиллерии. Герой Социалистического Труда.
 12 марта — Боярский, Иосиф Яковлевич (90) — кинематографист, один из основателей советской современной анимации, автор книг по мультипликации. 
 12 марта — Лебедев, Валентин Яковлевич (85) — бывший начальник штаба вооружения, заместитель начальника вооружения Сухопутных войск, лауреат Государственной премии СССР. 
 13 марта — Елизавета Гилельс (88) — российский скрипач и музыкальный педагог.
 13 марта — Франсис Корнехо (76) — аргентинский футбольный тренер, открывший талант Диего Марадоны 
 14 марта — Александр Кадейкин (50) — советский и казахстанский футболист, защитник.
 14 марта — Борис Красовицкий (90) — ученый в области синтеза и органических люминофоров. 
 16 марта — Леонид Бородин (84) — советский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Астраханского областного комитета КПСС (1967-1988).
 16 марта — Джордж Дейвид Лоу (52) — астронавт США. 
 16 марта — митрополит Лавр, в миру Шкурла, Василий Михайлович (80) — первоиерарх Русской православной церкви за рубежом, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский. 
 17 марта — Гарсиа, Скарлет (23) — филиппинская фотомодель и киноактриса; убийство. 
 18 марта — Мингелла, Энтони (54) — британский режиссёр, сценарист и драматург. Лауреат премии «Оскар» (Английский пациент, 1996). 
 18 марта — Марал Рахманзаде (91) — азербайджанский график, народный художник Азербайджана (1964), лауреат Государственной премии.
 19 марта — Кларк, Артур Чарльз (90) — английский писатель-фантаст, учёный, футуролог и изобретатель. 
 19 марта — Клаус, Хьюго (78) — бельгийский писатель; эвтаназия. 
 19 марта — Скофилд, Пол (85) — английский актёр театра и кино, лауреат премии Оскар за лучшую мужскую роль 1966 года. 
 20 марта — Архиепископ Паисий, в миру Самчук, Павел Николаевич (77) — епископ Русской Церкви, архиепископ Орловской и Ливенской епархии. 
 20 марта — Шурпаев, Ильяс Имранович (32) — журналист, корреспондент «Первого канала». убийство 
 21 марта — Юлия Ткаченко (79) — украинская советская актриса театра и кино.
 22 марта — Леонид Алексеев (87) — советский и российский историк и археолог. 
 22 марта — Владимир Малыщицкий (67) — российский театральный режиссёр. 
 23 марта — Гачев, Георгий Дмитриевич (78) — философ, доктор философских наук, культуролог, литературовед и член Союза писателей. 
 24 марта — Матус Лившиц (88) — молдавский советский искусствовед.
 24 марта — Суарес Ривера, Адольфо Антонио (81) — мексиканский кардинал. 
 25 марта — Каба Атабеков — манасчы.
 25 марта — Александр Драбкин (96) — доктор технических наук, профессор Академии им. А. Ф. Можайского и Ленинградского горного института. 
 25 марта — Крамаренко, Сергей Сергеевич (61) — советский футбольный вратарь.
 25 марта — Владимир Миняев — врач, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 25 марта — Аспиналл, Нил (66) — менеджер группы The Beatles, известный как «пятый битл», фактический руководитель звукозаписывающей студии Apple Corps, Ltd.. 
 26 марта — Азольский, Анатолий Алексеевич (77) — писатель, лауреат Букеровской премии. 
 26 марта — Тенягин, Александр Александрович (80) — советский футболист клуба Динамо (Москва), нападающий, мастер спорта. 
 27 марта — Прохоров, Валерий Викторович (66) — актёр театра и кино, Народный артист России. 
 28 марта — Владимир Ермаков (83) — советский и российский историк, специалист по истории советской культуры. Доктор исторических наук, профессор.
 29 марта — Иван Ляшко (85) — советский, украинский математик и кибернетик.
 30 марта — Дэвид Лесли — экс-чемпион Великобритании в гонках класса Touring; авиакатастрофа.  
 30 марта — Ричард Ллойд — неоднократный призёр гонок, директор компании Motorsport; авиакатастрофа.  
 31 марта — Байбаков, Николай Константинович (97) — советский государственный деятель, заместитель председателя Совета министров и председатель Госплана СССР. 
 31 марта — Дассен, Жюль (96) — режиссёр и актёр, лауреат премии Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, отец Джо Дассена. 

Списки умерших по месяцам
Умершие в 2008 году